Marjatta est un prénom féminin finnois pouvant désigner:

Patronyme
Marjatta Kajosmaa (née en 1938), fondeuse finlandaise
 (1926-2018), escrimeuse finlandaise
Marjatta Raita (1944-2007), actrice finlandaise
 (née en 1951), peintre finlandais
Marjatta Väänänen (1923-2020), femme politique finlandaise

Voir aussi
FS Marjata, navire de recherche norvégien

Homonymie de prénom
Prénom finlandais